Typ 61 oder Type 61 steht für: 

 Typ 61 (Kampfpanzer), japanischer Kampfpanzer
 Peugeot Typ 61, Automodell von Peugeot
 FFV Typ 61, schwedischer Schwergewichtstorpedo
 Cadillac Type 61, Automodell von Cadillac, siehe Cadillac Type 51 #Type 61 (Modelljahre 1922/23)

Abkürzung